Neue Löcknitz ist der Name folgender Fließgewässer:

 Neue Löcknitz, verlängerter Unterlauf der Löcknitz bei Dömitz, siehe Löcknitz (Elbe) #Neue Löcknitz
 Neue Löcknitz (Grünheide), Nebenfluss der Löcknitz, Gemeinde Grünheide (Mark)